Isabel María de Braganza (Kleinheubach, 19 de noviembre de 1894-Regensburg, 12 de enero de 1970) fue un miembro de la Casa de Braganza por nacimiento. A través de su matrimonio con el príncipe Francisco José de Thurn y Taxis, Isabel María también era miembro de la Casa de Thurn y Taxis.

Familia 
Isabel María fue la hija mayor del pretendiente miguelista al trono portugués, el duque Miguel de Braganza, y de su segunda esposa, la princesa María Teresa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. El padre de Isabel María era el jefe de la rama no reinante de la Casa Real portuguesa que se había exiliado de Portugal. El exilio era el resultado de la ley portuguesa de destierro de 1834 y de la constitución de 1838 que se produjo porque su abuelo, el rey Miguel I de Portugal, había usurpado el trono de Portugal en 1828 a la reina María II. Su abuelo reinó como rey hasta 1834 cuando María II fue restaurada. Aquellos portugueses quienes reconocieron al padre de Isabel María como verdadero rey de Portugal la reconocían como infanta de Portugal. La familia vivió en Austria. Además, tenía tres medios hermanos mayores; entre sus hermanos completos destaca Eduardo Nuño, el cuál sucedió a su padre como pretendiente al trono portugués.

Matrimonio y descendencia 
Isabel María se casó con el príncipe heredero Francisco José de Thurn y Taxis, hijo mayor del príncipe Alberto I de Thurn y Taxis y de su esposa, la archiduquesa Margarita Clementina de Austria, el 23 de noviembre de 1920 en Bronnbach, Baden-Wurtemberg, en la entonces República de Weimar. Isabel María y Francisco José tuvieron cinco hijos:

 Gabriel (16 de octubre de 1922-17 de diciembre de 1942), muerto en acción durante la Segunda Guerra Mundial; soltero y sin hijos.
 Miguel (16 de octubre de 1922-17 de octubre de 1922).
Elena (27 de mayo de 1924-27 de octubre de 1991), casada en Regensburg (civ) el 18 de abril de 1947 y (rel) 29 de abril de 1947 (anulado en 1967, divorciada en 1968) con Rodolfo Erwein Graf von Schönborn-Wiesentheid (1 de octubre de 1918-3 de mayo de 1998).
María Teresa (10 de septiembre de 1925-27 de abril de 1997), casada el 19 de junio de 1955 con Francisco Eduardo Graf von Oppersdorff (19 de junio de 1919-25 de agosto de 1985).
María Fernanda (19 de diciembre de 1927-9 de junio de 2018), casada en Regensburg el 15 de julio de 1950 (divorciada en 1951) con el príncipe Francisco José de Hohenzollern (15 de marzo de 1926-13 de marzo de 1996).

Ancestros

Referencias 

Casa de Braganza
Princesas de Thurn y Taxis
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Infantes de Portugal